Йорданов — болгарская фамилия (женская форма — Йорданова). Известные носители:

 Йорданов, Асен (1896—1967) — американский авиаконструктор болгарского происхождения.
 Йорданов, Валентин Димитров (род. 1960) — болгарский борец вольного стиля, чемпион летних Олимпийских игр 1996 года.
 Йорданов, Георги (род. 1963) — болгарский футболист.
 Йорданов, Евгений (род. 1978) — болгарский футболист.
 Йорданов, Ивайло (род. 1968) — болгарский футболист и тренер.
 Йорданов, Йордан (род. 1981) — болгарский гребец-байдарочник.
 Йорданов, Николай (род. 1969) — болгарский гребец-байдарочник.
 Йорданов, Преслав (род. 1989) — болгарский футболист.
  (род. 1940) — болгарский писатель.
 Йорданов, Стоян (род. 1944) — болгарский футболист, тренер.

См. также 
 Йорданова
 Йорданово